Лос Прадос има више значења:

 Лос Прадос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Прадос, Хуан Мануел Манрикез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Прадос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику